Nuevo Padilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Padilla, Padilla, ort, Tamaulipas, 
 Nuevo Padilla, Tula, ort, Tamaulipas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar